Траурница:

 Траурница — вид дневных бабочек из семейства нимфалид (Nymphalidae).
 Траурница японская — дневная бабочка из семейства Nymphalidae.